Большая Амзя:

 Большая Амзя — деревня в Краснокамском районе Башкортостана.
 Большая Амзя — река в Еловском и Бардымском районах Пермского края.